Příjmení Lungu nosí více významných osobností:

 Alexandru Lungu (* 1974) – rumunský zápasník–judista
 Edgar Lungu (* 1956) – zambijský politik
 Chisamba Lungu (* 1991) – zambijský fotbalový záložník a reprezentant